Франц Авбель (; , Трнява близ Домжале — , Вир близ Домжале) — югославский словенский военный деятель, участник Народно-освободительной войны Югославии, впоследствии общественный деятель и партийный работник Социалистической республики Словения. Народный герой Югославии.

Биография 
Окончил школу в селе Крашня, затем учился в Любляне на строителя. В 1938—1939 гг. проходил военную службу в Белграде, затем вернулся в Словению и работал строителем.

Участник Народно-освободительной войны с 1941 года, сражался в Шерцерьевом батальоне. Член Союза коммунистов Югославии с 1942 года. В мае 1942 года в одиночку сражался с итальянскими силами, будучи вооружён пулемётом, на протяжении одного дня и одной ночи, прикрывая отступление солдат своего подразделения. Позже был политкомиссаром и командиром в Камниском и Савиньском батальонах, командиром батальона в Губцевской бригаде и Нотраньском отряде, командиром Нотраньского отряда и с 1943 года командиром Губцевской бригады, с которой он осуществил одну из диверсий на железнодорожной станции Мирна.

С конца 1943 до конца 1944 года со своим отрядом оставался в Нижней Крайне и действовал в районе городов Требелно, Жужемберк, Требне, а также в южной части Штирии. В конце 1944 года был тяжело ранен в голову, ввиду чего до конца жизни остался инвалидом. После освобождения Югославии был в 1946 году демобилизован из югославской армии как ветеран войны и находился на различных общественно-политических должностях в городах Крань и Ново-Место, в 1954—1957 гг. был председателем местного народного совета Домжале. Был награждён партизанской медалью 1941 года и другими югославскими наградами. Звание Народного героя ему было присвоено 25 декабря 1952 года.

Библиография 
 «Народни хероји Југославије». Београд: Младост. 1975.
 Enciklopedija Slovenije; knjiga 1, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1987.

Ссылки 
 Avbelj, Franc // Novi Slovenski biografski leksikon